

Patronyme 

 Ana Luísa Amaral (1956-2022), poétesse, traductrice et professeure portugaise ;
 António Caetano do Amaral (1747-1819), historien portugais ;
 António Amaral (né en 1955), footballeur et entraîneur portugais ;
 Paulo Amaral, footballeur et entraîneur brésilien ;
 Afrânio Pompílio Gastos do Amaral, herpétologiste brésilien ;
 João Fonseca Amaral (1928-1992), poète et journaliste mozambicain ;
 Jorge Amaral, footballeur portugais ;
 Olga de Amaral (née en 1932), artiste visuelle colombienne ;
 Pedro Amaral (né en 1972), compositeur et chef d'orchestre portugais ;
 Tarsila do Amaral (1886-1973), artiste peintre brésilienne.

Surnom 

 Amaral (né en 1954), de son vrai nom João Justino Amaral dos Santos, footballeur international brésilien ;
 Amaral (né en 1966), de son vrai nom Wagner Pereira Cardozo,  footballeur brésilien ;
 Amaral (né en 1973), de son vrai nom Alexandre da Silva Mariano, footballeur brésilien ;
 Amaral (né en 1983), de son vrai nom Carlos Rafael do Amaral, footballeur brésilien ;
 Amaral (né en 1987), de son vrai nom Antonio Cleilson da Silva Feitosa, footballeur brésilien.

Autres 
Amaral peut aussi désigner :
 Amaral, groupe de musique espagnol ;
 Amaral, cépage rouge du Portugal recommandé pour l'élaboration du Vinho verde ;
 Amaral, cratère d'impact à la surface de Mercure.